Люк Робитайл Трофи () — приз, вручаемый команде с наибольшим количество голов в среднем за игру в регулярном сезоне Главной юниорской хоккейной лига Квебека. Назван в честь Люка Робитайла, который три сезона играл в лиге за «Халл Олимпикс» в 1980-х. До 2015 года трофей вручался команде с наибольшим количеством голов.

Победители

Наибольшее кол-во голов в среднем за игру

Наибольшее количество голов

Ссылки
 QMJHL official site Список обладателей трофея

Награды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека